Ко́кки:
 Кокки (ед.ч. «кокк»; , обычно не употребляется) — неподвижные шаровидные бактерии.
  (1908—1939) — итальянский католический пастор.
 Кокки, Джоаккино (1715—1804) — итальянский композитор и капельмейстер.
 «Кокки — бегущий доктор» — фильм Светланы Басковой 1998 года.

См. также 
 Коки (значения)
 Кок (значения)